Свети Владимир може да се отнася за:
 Владимир I (958-1015), киевски велик княз и православен светец
 Свети Владимир (Киев), патриаршеска катедрала в Киев, Украйна
 Свети Владимир (орден), руско отличие